God's Not Dead (Dios no está muerto) puede referirse a:

 God's Not Dead (álbum), álbum musical de 2011 de la banda cristiana protestante Newsboys.
 God's Not Dead (película),  película estadounidense de 2014.
 God's Not Dead 2, película estadounidense de 2016.
 God's Not Dead 3, película estadounidense de 2018.